Яцык — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Яцык, Пётр Дмитриевич (1921—2001) — канадский предприниматель украинского происхождения, меценат и филантроп.
 Яцык, Сергей Павлович (род. 1972) — российский педиатр, профессор, доктор медицинских наук, хирург со специализацией в детской урологии-андрологии.
 Яцык, Галина Викторовна (род. 1939) — российский учёный, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор.
 Яцык, Юлия Григорьевна (род. 1979) — украинский юрист, народный депутат Украины IX созыва.